Перепе́чинское кладбище — одно из крупнейших кладбищ Московского региона.

Общие сведения 
Расположено около деревни Перепечино Солнечногорского района Московской области, недалеко от 32-го километра Ленинградского шоссе, рядом с московским аэропортом Шереметьево. Площадь — 106 га.

Кладбище основано 1 июня 1999 года и служит с тех пор в основном для захоронения умерших жителей Москвы, несмотря на то что находится на значительном удалении от черты города. В настоящее время территория кладбища насчитывает более ста участков. Имеются планы расширения площади под захоронения на 25 га.

Кроме основных участков, часть из которых предназначены для захоронения урн с прахом, на северной окраине кладбища имеется анонимный сектор, куда свозят для захоронения невостребованные и неопознанные тела со всей Москвы. А недалеко от входа расположен Военно-мемориальный некрополь с местами для могил военнослужащих и памятником Неизвестному Солдату (2000 г., арх. А. И. Лаптев). Имеются и два мусульманских участка.

Добраться до кладбища можно на автомобиле по Ленинградскому шоссе, на автобусе № 865 от станции метро «Планерная», а также областным автобусным маршрутом № 35 от железнодорожной станции Сходня.

Кладбище закрылось для новых захоронений 1 февраля 2019 года.

Похороненные на кладбище известные персоналии 
 :Категория:Похороненные на Перепечинском кладбище

Литература 
 О захоронениях на Перепечинском кладбище: (Солнечногор. р-н). Распоряжение Мэра Москвы и Губернатора Московской области от 2.07.98 № 663-РМ-571-РГ // Информационный вестник администрации Московской области. 1998. № 9. — С. 43-44.
 Зубов Ю. Появилось место для достойных похорон: (Новое Спасо-Перепечинское кладбище расположилось в Солнечногор. р-не) / Ю. Зубов // Вечерняя Москва. 1999. 12 июля. — С. 1.

Галерея

Ссылки 

 Перепечинское кладбище
Общество Некрополистов — Отчёт о поездке на Перепечинское кладбище 24 августа 2011 г.

Кладбища Московской области
Городской округ Солнечногорск